Les Guies de Pràctiques Correctes d'Higiene (GPCH) són elaborades pels diferents sectors alimentaris de manera voluntària, a través de les associacions que els representen, i validades per l'Autoritat Competent.

La validació per part de les autoritats competents és un pas per garantir que en l'elaboració de les GPCH s'han consultat a totes les parts els interessos de les quals poden veure’s afectats, s'han tingut en compte els codis de pràctiques del Codex Alimentarius i les recomanacions previstes al Reglament d'higiene dels productes alimentaris, i que els continguts són viables pel sector i adequats per a complir les obligacions de les empreses quant a requisits generals i específics d'higiene i al sistema APPCC. Està previst que puguin haver GPCH d'àmbit europeu i d'àmbit estatal.

Per facilitar i potenciar l'elaboració de les GPCH l'Agència Catalana de Seguretat Alimentària (ACSA) ha elaborat un document on s'estableixen els continguts mínims que han de incloure les GPCH per ser validades per l'administració: Recomanacions per a l'elaboració d'una GPCH: Continguts minims. Aquest ha de ser un document de referència perquè els gremis i associacions de petites i mitjanes empreses puguin elaborar les seves GPCH.

Les associacions sectorials que estiguin interessades a disposar d'una GPCH han de manifestar el seu interès i compromís amb el projecte a l'ACSA o a qualsevol altra administració o Departament de la Generalitat de Catalunya amb competències en seguretat alimentària. Després d'una primera reunió per aclarir els objectius i l'abast del document, les associacions sectorials han d'elaborar la seva pròpia GPCH seguint els criteris del document esmentat.

Els sectors presenten el document a l'ACSA qui el revisa i sotmet a l'observació dels altres Departaments i administracions públiques amb competències en seguretat alimentària i que tinguin relació directa o indirecta amb el sector. Es discuteixen amb les associacions les observacions o consideracions al document i finalment es valida.

La publicació i difusió de les GPCH l'ha de realitzar cada associació sectorial entre els seus membres i s'ha d'acompanyar d'un programa de formació i publicitat del projecte. En tot aquest procés compten amb la col·laboració de les administracions que han participat en la validació del document i que al seu torn fan la difusió del mateix entre els inspectors responsables del control sanitari del sector.

La Comissió Europea ha publicat un registre amb les referències de les Guies de Pràctiques Correctes d'Higiene que, fins a dades actuals, han estat elaborades pels diferents Estats membres.

Referències